Дворя́нська ву́лиця, також Вели́ка Дворя́нська ву́лиця, або Мала́ Дворя́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких містах колишньої Російської імперії.

Нинішні назви

Дворянська вулиця — вулиця у місті Владимир.

Дворянська вулиця — вулиця у місті Одеса.

Колишні назви

Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Леніна у місті Владикавказ.
 Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Праці у місті Іркутськ.
 Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Казакова у місті Коломна.
 Дворянська вулиця — колишня назва Радянської вулиці у місті Курган.
 Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Льва Толстого у місті Курськ.
 Дворянська вулиця — колишня назва частини вулиці Фрунзе у місті Курськ.
 Дворянська вулиця — колишня назва Громадської вулиці у місті Моршанськ.
 Дворянська вулиця — колишня назва Червоної вулиці у місті Пенза.
 Дворянська вулиця — колишня назва Почтамтської вулиці у місті Санкт-Петербург.
 Дворянська вулиця — колишня назва Мільйонної вулиці у місті Санкт-Петербург.
 Дворянська вулиця — колишня назва Петровської вулиці у місті Таганрог.
 Дворянська вулиця — колишня назва проспекту Жовтня у місті Ярославль.

 Велика Дворянська вулиця — колишня назва частини Жовтневої вулиці у місті Вологда.
 Велика Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Леніна у місті Орел.
 Велика Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Куйбишева у місті Санкт-Петербург.
 Велика Дворянська вулиця — колишня назва Почтамтської вулиці у місті Санкт-Петербург.

 Мала Дворянська вулиця — колишня назва частини Жовтневої вулиці у місті Вологда.
 Мала Дворянська вулиця — колишня назва Мічурінської вулиці у місті Санкт-Петербург.

Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Лубни.
 Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Полтава.
 Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Успенської у місті Умань.
 Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Пестеля у місті Херсон.
 Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Херсон.
 Дворянська вулиця — колишня назва Володимирської вулиці у місті Хмельницький.

 Велика Дворянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у місті Вінниця.

Схожі назви

Катериненська Дворянська вулиця — колишня назва вулиці Герцена у місті Вологда.

Див. також 
 Дворянський провулок
 Дворянський проспект

Вулиці